Mierzyn (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Nowomiejski
 Mierzyn (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Międzychodzki
 Mierzyn (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Piotrkowski
 Mierzyn (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Jędrzejowski
 Mierzyn (powiat Białogardzki), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Białogardzki
 Mierzyn (powiat Gryficki), een gehucht in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Gryficki
 Mierzyn (powiat Policki), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Policki